14-я улица / Шестая авеню () — пересадочный узел Нью-Йоркского метрополитена в Манхэттене, на границе округов Челси и Гринвич-Виллидж, на пересечении 14-й улицы с 6-й и 7-й авеню. Каждая из станций узла имеет свои «персональные» выходы.

Рядом со станциями этого пересадочного узла располагается ещё одна, не входящая в состав Нью-Йоркского метрополитена и обслуживающаяся компанией PATH. Она имеет отдельный вход и отдельные турникеты.


Платформы линии Бродвея и Седьмой авеню, Ай-ар-ти 

 Станция представлена двумя островными платформами, обслуживающими четыре пути.

Станция была открыта 1 июля 1918 года, как часть развития сети Interborough Rapid Transit Company (IRT), которая в то время доминировала как отдельное метро на территории Манхэттена от Таймс-сквер/42-й улицы до Саут-Ферри. Данный участок обслуживался челноком до полного завершения строительства линии и станций, на 1 июля 1918 года.

Станция отделана мозаикой.

Платформа линии Канарси, Би-эм-ти 

Станция была открыта 21 сентября 1924 года в составе первой очереди линии. Несмотря на то что все станции южнее Broadway Junction были открыты ещё в 1906 году, тогда они не входили в состав этой линии, поэтому считается, что очередь 1924 года является первой.

Станция представлена одной островной платформой. Стены на станции отделаны плиткой, обе имеют горизонтальную линию оливково-зелёного цвета. Название станции представлено только на колоннах жёлтого цвета в виде стандартной чёрной таблички с белой надписью. Под потолком на стенах также имеются мозаики с цифрой 6 (на фото), что также свидетельствует о названии станции. В общем, отделка станции стандартная для того времени. Эта станция была конечной на линии 7 лет — пока в 1931 году не была открыта станция Eighth Avenue, до сих пор являющаяся западным терминалом BMT Canarsie Line.

С платформы поднимается семь лестниц. Первые две располагаются с западного конца станции: они ведут к мезонину соседней станции, откуда можно как попасть на неё, так и выйти из метро. Этот выход совместный для двух линий и работает круглосуточно. Ещё три лестницы находятся около восточного конца платформы: две из них приводят к обеим платформам соседней станции линии IND Sixth Avenue Line, а ещё одна в служебное помещение (закрыта для пассажиров).

В центральной части станции также располагается две лестницы: они поднимаются в мезонин, где располагается турникетный павильон, представленный только полноростовыми турникетами. Это и есть основной выход станции. В город из мезонина поднимаются две лестницы: к восточным углам перекрестка 14-й улицы и 6-й авеню. Из мезонина есть проход в мезонин соседней станции 14th Street.

К западу от станции начинается третий центральный путь, не имеющий съездов на внешние пути и заканчивающийся тупиком неподалеку от западного конца станции. Этот путь распадается и сливается со внешними только перед соседней Eighth Avenue и служит для отстоя составов.

Платформы линии Шестой авеню, Ай-эн-ди 

 Это одна из всего двух станций IND Sixth Avenue Line, на которых останавливаются исключительно локальные поезда (вторая — соседняя 23-я улица).

Эта станция открылась 15 декабря 1940 года вместе с другими станциями этой линии от Вашингтон-сквер до Рокфеллер-центра.

Станция совмещена с одноимённой станцией системы PATH, она имеет две островные платформы, между которыми проходят пути PATH, а снаружи — локальные пути метрополитена. Поскольку PATH и метро являются разными системами, то платформы перегорожены по всей длине и бесплатный переход с одной станции на другую отсутствует, а платформы на каждой из станций выглядят как боковые.

Станция имеет два входа — с 14-й улицы и 16-й, с турникетными залами в каждом из них. Вход с 14-й улицы используется совместно с компанией PATH. Над обеими пассажирскими платформами метрополитена расположен длинный, как и платформы, мезонин, который в своей большей части не используется.

Соседние станции

Примечания

Ссылки 
 nycsubway.org — 14th Street
 nycsubway.org — 14th Street
 nycsubway.org — Canarsie Line|6th Avenue
 Station Reporter — 14th Street/6th & 7th Avenue Complex
 Station Reporter — 14th Street/6th and 7th Avenue Complex
 Station Reporter — 14th Street/6th & 7th Avenue Complex
 14th Street entrance from Google Maps Street View
 13th Street exit only stairs from Google Maps Street View
 12th Street entrance from Google Maps Street View
 16th Street entrance from Google Maps Street View
 14th Street entrance from Google Maps Street View
 Sixth Avenue entrance from Google Maps Street View